Премьер-лига сезона 2005/06 — 14-й розыгрыш в истории английской Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии с 1992 года. Турнир прошёл с 13 августа 2005 года по 7 мая 2006 года.

Чемпионский титул защитил лондонский «Челси».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 

2005
Премьер-лига
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006